Schwarzhof ist der Ortsname von

 Schwarzhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Schwarzhof (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwarzhof (Altmärkische Wische), Wohnplatz im Ortsteil Neukirchen (Altmark), Gemeinde Altmärkische Wische, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Schwarzhof (Kotzenbüll), Ortsteil der Gemeinde Kotzenbüll, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Schwarzhofen
 Schwarzer Hof
 Schwarzenhof
 Schwarzhöfe